Karton (von französisch carton) steht für:

 Karton (Werkstoff), aus Zellstoff, Holzschliff und Altpapier hergestellter Werkstoff
 Kartonage, aus stabilisierten Papiersorten hergestelltes Material in der Verpackungstechnik
 Umzugskarton, Transportkiste in Form einer Faltschachtel
 Karton, Austauschblatt im Buchdruck, siehe Cancellans
 Karton (Kunst), künstlerische Vorlage für Fresken oder Wandteppiche
 Karton (Album), Musikalbum des Sängers Mark Forster (2012)

Siehe auch:
 Carton